Renato Anselmi ist der Name folgender Personen:

* Renato Anselmi (Fechter) (1891–1973), italienischer Fechter
 Renato Anselmi (Musiker) (* 1941), Schweizer Jazzmusiker